Песчаная — топоним:

Белоруссия 
 Песчаная — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
Песчаная — до 1924 года название посёлка Калинино в Чечерском районе Гомельской области.

Россия 
 Песчаная — река на Алтае.
 Песчаная — река Выборгского района Ленинградской области, впадает в Финский залив.
 Песчаная — река Томской области.
 Песчаная — посёлок в Ольхонском районе Иркутской области.
 Песчаная — бухта в Японском море.
 Песчаная — бухта на озере Байкал.
 Песчаная — река в Крыму.

Украина 
 Песчаная — село в Белоцерковском районе Киевской области.
 Песчаная — село в Балтском районе Одесской области.
 Песчаная — село в Тальновском районе Черкасской области.
 Песчаная (Чугуевский район) - бывшая слобода в Харьковской области.

Разное 
 Песчаная акация
 Песчаная газель
 Песчаная Глинка
 Песчаная лисица
 Песчаная эфа
 Песчаная улица
 Песчаная площадь
 Песчанка

См. также 
 Песчаное
 Песчаный
 Песочная